Ни́жнее Се́лище () — село, входит в Хустскую городскую общину Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по Всеукраинской переписи населения 2001 года составляло 1754 человека:
 1516 — русины;
 205 — немцы;
 23 — венгры.

Почтовый индекс — 90440. Телефонный код — 3142. Код КОАТУУ — 2125386601.

Местный совет: 90440, с. Нижнее Селище, ул. Центральная, 82, тел. 75-135.

Ссылки 
 Нижнее Селище — Нижнеселищенская средняя школа
 Нижнее Селище на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области